Кампорджа́но () — коммуна в Италии, располагается в регионе Тоскана, в провинции Лукка.

Население составляет 2393 человека (2008 г.), плотность населения составляет 89 чел./км². Занимает площадь 27 км². Почтовый индекс — 55031. Телефонный код — 0583.

Покровителем коммуны почитается святой апостол Иаков Старший, празднование 25 июля.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: https://web.archive.org/web/20060927165244/http://www.comunecamporgiano.it/

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта
 http://www.istat.it/ 
 http://www.istat.it/english/